Hartigan ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Conway Hartigan (1882–1942), US-amerikanischer Konteradmiral
 Georgie Hartigan (* 1996), irische Leichtathletin
 Grace Hartigan (1922–2008), US-amerikanische Malerin
 Joan Hartigan (1912–2000), australische Tennisspielerin
 Mark Hartigan (* 1977), kanadischer Eishockeyspieler
 Neil Hartigan (* 1938), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Royal Hartigan (* 1947), US-amerikanischer Musiker
 Shayne Hartigan, US-amerikanischer Schauspieler und Casting Director

Siehe auch:

 Mount Hartigan, ein erloschener Vulkan im westantarktischen Marie-Byrd-Land